Claes Gejrot kan syfta på:

* Claes Gejrot (1895–1981), svensk ingenjör och företagsledare 
 Claes Gejrot (född 1960), svensk latinist och urkundsutgivare, sonson till ovannämnde